FC Noah is een Armeense voetbalclub uit Jerevan.

De club werd in 2017 opgericht en de eigenaren zijn afkomstig uit Stepanakert, de hoofdstad van de regio Nagorno-Karabach (Artsakh). Daar speelt ook Artsakh BC, een basketbalclub van dezelfde eigenaren. Artsakh debuteerde in de Aradżin chumb waar in het seizoen 2017/18 een tweede plaats behaald werd waardoor de club promoveerde naar de Bardzragujn chumb. Daar eindigde de club in het seizoen 2018/19 als achtste.

De club speelde tot de achtste speelronde van het seizoen 2018/19 in het Mikastadion maar dat werd afgekeurd vanwege de slechte grasmat. Hierna speelde Artsakh zes thuiswedstrijden in het Pyunikstadion en maakte daarna het seizoen af op het kunstgrasveld van het Dzoraghbyur sportcomplex net buiten Jerevan. 
Begin 2019 werd bekend dat Karen Abrahamyan de nieuwe eigenaresse werd van Artsakh. In de zomer van 2019 kreeg de club een nieuw logo en met FC Noah een nieuwe naam. In het seizoen 2019/20 won Noah de Armeense voetbalbeker.

Erelijst
Armeense voetbalbeker: 2019/20

In Europa

Uitslagen vanuit gezichtspunt FC Noah

Totaal aantal punten voor UEFA coëfficiënten: 1.5

Bekende (ex-)spelers
 Artur Grigoryan
 Benik Hovhannisyan
 Vahagn Minasyan

Noah
Sportclub in Jerevan